Vorschlag steht für:

 eine unverbindliche Empfehlung, siehe Ratschlag
 eine melodische Verzierung in der Musik, siehe Verzierung (Musik)#Vorschlag
 eine gesetzgeberische Initiative der EU-Kommission, siehe Rechtsetzung der Europäischen Union #Gesetzgebungsakte

Siehe auch:
 Proposal
 Vorderschlag
 Vorschlaghammer